198 rok naszej ery
 198 rok przed naszą erą
 198 liczba naturalna
 galaktyka NGC 198
 planetoida (198) Ampella
 samolot Arado Ar 198